Луговское — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 52 км к востоку от города Острова и в 11 км к северу от волостного центра, деревни Шики.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)